Le Maire kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Le Maire (strömfåra), 
 Le Maire (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar